Afrikaanse tijgerroerdomp
 Gestreepte tijgerroerdomp
 Mexicaanse tijgerroerdomp
 Nieuw-Guinese tijgerroerdomp
 Rosse tijgerroerdomp